Scott Phillips – musicista statunitense
 Scott Phillips – regista e sceneggiatore statunitense
 Scott Phillips – scrittore statunitense